Margenau ist:
 ein Dorf in der Oblast Omsk (Russland), siehe Margenau (Omsk)
 der ursprüngliche Name eines Dorfes in der Mennonitenkolonie Molotschna, heute eingemeindet nach Blahodatne in der Oblast Saporischschja (Ukraine), siehe Blahodatne (Berdjansk)

Margenau ist der Familienname von:
 Henry Margenau (1901–1997), amerikanischer Physiker und Wissenschaftstheoretiker
 Johannes Margenau (* um 1380, † 1457), Bischof von Kulm